SM U-18 – niemiecki okręt podwodny typu U-17 z okresu I wojny światowej
 SM U-18 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej SM UC-14; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-18

Zobacz też 
 U-18

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich